Пазиков — фамилия; имеет женскую форму Пазикова.
 Пазиков, Олег Хабирович (1947—2015) — один из основателей чернобыльского движения в СССР.
 Пазиков, Хабир Мухарамович (род. 1896) — советский общественный деятель, первый секретарь Южно-Казахстанского областного комитета партии.